Gianini Esporte Clube foi um clube brasileiro de futebol da cidade de Costa Rica, no estado de Mato Grosso do Sul. Fundado em 1 de janeiro de 1986, suas cores eram amarelo, preto, vermelho e branco.

Campanha de destaque 
  Vice-Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B: 1987.

Clubes de futebol extintos de Mato Grosso do Sul
Clubes de futebol fundados em 1986
Fundações em Mato Grosso do Sul em 1986